Secretaría de Comunicaciones (Behörde für Kommunikation) bezeichnet:
 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Behörde für Kommunikation und Verkehr in Mexiko
 Secretaría de Comunicaciones (Argentinien) (SECOM), Regulierungsbehörde für Telekommunikation in Argentinien